Intermares é um bairro do município de Cabedelo, cidade ao norte de João Pessoa, capital do estado da Paraíba.

Geografia 
É conhecido por abrigar a Praia de Intermares, muito frequentada por adeptos do surf, kitesurfe, wakeboard e windsurf, por causa das boas ondas no trecho chamado de "Mar do Macaco", sendo também  ponto de desova de tartarugas-marinhas.

Ver também 
 Fest Verão Paraíba

Ligações externas 
 Passeio turístico em Cabedelo via satélite
 Geografia de Cabedelo
 Paraíba sedia pela primeira vez o Brasileiro de Surf
 Praia Certa
 Google Maps

Geografia de Cabedelo
Bairros da Paraíba